Bourbon whisky, beguda destil·lada que es caracteritza pel seu sabor aromàtic i acaramel·lat 
 Toponímia:
 Bourbon (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Bourbon (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Bourbon-l'Archambault o Borbó, municipi francès al departament de l'Alier 
 Bourbon-Lancy municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Cantó de Bourbon-l'Archambault, cantó francès del departament de l'Alier al districte de Molins
 Les Chapelles-Bourbon, municipi francès al departament del Sena i Marne 
 Palais Bourbon, edifici on hi ha l'Assemblea Nacional Francesa a la riba esquerra del Sena (París).
 Biografies: Anne-Louise Bénédicte de Bourbon-Condé (1676 - París, 1753) muller de Lluís August de Borbó, duc de Maine.